Это список знаменосцев, которые представляли Республику Конго на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Республика Конго на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Республика Конго